Жакли́н Сюза́нна Гэ́йда-Хаа́с (; ) — американский женщина-рестлер и менеджер, наиболее известная по работе в World Wrestling Entertainment (WWE) и Total Nonstop Action Wrestling (TNA). Она получила контракт с WWE после победы во второй серии реалити-шоу Tough Enough вместе с Линдой Майлз.

Карьера в рестлинге

Личная жизнь 
В 2005 году Гайда вышла замуж за рестлера Чарли Хааса. У пары четверо детей: Кайла (род. 2006), Тейлор (род. 2008), Томас (род. 2010) и Чарльз (род. 2012). В декабре 2020 года Хаас объявил, что они с Гайдой развелись.

Титулы и достижения 
 Total Nonstop Action Wrestling
 Награды по итогам года TNA (1 раз)
 Нокаут года (2005)
 World Wrestling Entertainment
 Tough Enough 2 — с Линдой Майлз
 Wrestling Observer Newsletter
 Худший матч года (2002) с Кристофером Новински против Брэдшоу и Триш Стратус на Raw 8 июля

Примечания 

Женщины-рестлеры США
Менеджеры в рестлинге